Un'organizzazione è un gruppo di persone formalmente unite per raggiungere uno o più obiettivi comuni.

Organizzazione può anche riferirsi a:
 Organizzazione aziendale;
 L'Organizzazione XIII, un gruppo immaginario che appare nei videogiochi Kingdom Hearts: Chain of Memories e Kingdom Hearts II;
 L'Organizzazione Red Dragon (detta spesso semplicemente "L'Organizzazione"), organizzazione criminale immaginaria che appare nell'anime Cowboy Bebop;
 L'Organizzazione, organizzazione criminale immaginaria che appare nei fumetti Disney della serie PK - Paperinik New Adventures;
 L'Organizzazione nera (detta spesso semplicemente "L'Organizzazione"), organizzazione criminale immaginaria che appare nell'anime e manga Detective Conan;
 Organizzazione non governativa (in sigla, ONG);
 Organizzazione governativa.